Observatorio de La Silla, observatorio astronómico situado en Chile
 Cerro La Silla, una formación de montaña ubicada en una exclusiva región natural al oeste del Cerro Tristeza, en el extremo norte del estado Anzoátegui, Venezuela
 Cerro de la Silla, una montaña que forma parte del sistema de estribaciones de la Sierra Madre Oriental
 Cerro de la Silla (Malvinas), una elevación de 327 msnm ubicada al oeste de Puerto Argentino/Stanley en el este de la isla Soledad, en las Islas Malvinas
 (2187) La Silla, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides

Véase también 

 Silla
 La Silleta